Viktoria av England kan ha flera betydelser:

 Viktoria I av Storbritannien
 Viktoria av Storbritannien (tysk kejsarinna), dotter till Viktoria I av Storbritannien